Hadersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Hadersdorf (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern

 Hadersdorf (Gemeinde St. Stefan), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Stefan im Gailtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Hadersdorf am Kamp, Katastralgemeinde der Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Hadersdorf (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft der Gemeinde Ottenschlag im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hadersdorf (Gemeinde Alberndorf), Ortschaft der Gemeinde Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Hadersdorf (Gemeinde Kindberg), Ortschaft der Gemeinde Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hadersdorf (Wien), Ortsteil von Hadersdorf-Weidlingau im 14. Wiener Bezirk